

Codici 
 SUK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Samcheok (Corea del Sud)
 suk – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 per la lingua sukuma

Persone 
 Cyril Suk – tennista ceco
 Joey Suk – calciatore olandese
 Josef Suk (1874-1935) – violinista e compositore ceco
 Josef Suk (violinista) (1929-2011) – violinista ceco, nipote del compositore omonimo

Altro 
 Suk (pl. aswāq, arabo  سوق) – mercato, luogo deputato allo scambio delle merci nei paesi di lingua araba

Pagine correlate 
 Suc